

Cinema 
New York Miami - La strada del rap (Ride) – film del 1998 diretto da Millicent Shelton
Ride - Ricomincio da me (Ride) – film del 2014 diretto da Helen Hunt
 Ride – film del 2018 diretto da Jacopo Rondinelli
 Corsa infernale (Ride) – film del 2018 diretto da Jeremy Ungar
 Ride – film del 2018 diretto da Valerio Mastandrea

Musica 
 Piatto ride – componente della batteria
 Ride – gruppo musicale britannico
 Ride – EP dei Ride del 1990
 Ride – album di Jamie Walters del 1997
 Ride – album di Boney James del 2001
Ride – singolo dei The Vines del 2004, dall'album Winning Days
 Ride – singolo di Ace Hood del 2008, dall'album Gutta
Ride – singolo di Cary Brothers del 2008, dall'album Who You Are
 Ride – singolo di Ciara del 2010, dall'album Basic Instinct
 Ride – singolo di Lana Del Rey del 2012, dall'album Paradise
 Ride – singolo dei Twenty One Pilots del 2015, dall'album Blurryface
 Ride – album di Loreen del 2017
 Ride – singolo di Lenny Kravitz del 2020
 Toy Ride album del gruppo musicale Toy-Box del 2001

Persone
 Sally Ride (1951-2012) – astronauta statunitense
 William David Lindsay Ride, spesso abbreviato in W. D. L. Ride (1926-2011) – zoologo e paleontologo inglese

Altro 
 Ride – videogioco del 2015 della Milestone
 Ride 4 – simulatore di moto del 2020 della Milestone
Ride – serie televisiva di Nickelodeon prodotta e ideata nel 2016, trasmessa nel 2016 e nel 2017

Pagine correlate 
 Rides
 Ryde (disambigua)